Lucas Créange (1992-), athlète paralympique ;
 Pierre Créange (1901-1943), poète français ;

Voir aussi 
 , homophone

Patronyme juif